Sciriha (variantes : Scriha, Xiriha) est un patronyme maltais.

Étymologie 

Sa présence à Malte est attestée au  sous les formes Xiriha, Xeriha (en 1419) et Xiricha (en 1480).

Distribution du patronyme dans le monde 
Selon le site Forebears, en 2014, il y avait dans le monde  personnes qui portaient ce nom, dont  à Malte. En dehors de l'archipel maltais, le nom Sciriha se rencontre notamment en Australie, au sein de la .

Notes et références

Bibliographie 
 Mario Cassar, The surnames of the Maltese Islands : an etymological dictionary, Book Distributors Ltd., 2003. 
  Mario Cassar, Vestiges of Arabic Nomencalture in Maltese Surnames, , sur academia.edu, 2005.
 Geoffrey Hull, Late Medieval Maltese Surnames of Arabic and Greek Origin, , University of Malta, 2015.

Patronyme maltais